Каменка — посёлок в Сысертском городском округе Свердловской области России.

Население

География 
Поселок Каменка расположенный в живописной лесной местности, преимущественно на правом берегу реки Каменка (левый приток реки Сысерть), которая в черте посёлка образует небольшой пруд. Посёлок находится к юго-востоку от Екатеринбурга и в 6 км на северо-запад от центра округа города Сысерть (по шоссе 7 км). В XIX в. по берегам реки Каменки находили кости древних животных (мамонтов, носорогов и прочих), золото и драгоценные камни.

Возле северо-восточной границы посёлка проходит железнодорожная линия Екатеринбург - Сысерть, но станции или остановки в посёлке на ней нет.

Инфраструктура 
В посёлке Каменка в 2005 году была построена православная церковь «Киприана и Иустины» - большая белокаменная пятиглавая с аркой при входе.

Помимо церкви, в посёлке работают сельский клуб с библиотекой, школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и два магазина.

До посёлка можно добраться на автобусе из Сысерти.

История 
Современная граница поселка была установлена 25 октября 2007 года.

Промышленность 
ООО "ТехПромСервис" (производство спецодежды).

Примечания

Ссылки 
http://semantic.uraic.ru/object/objectedit.aspx?object_id=7916&project=1

Населённые пункты Сысертского городского округа